Altiero Spinelli – włoski polityk
 Barbara Spinelli – włoska dziennikarka
 Brunello Spinelli – włoski piłkarz wodny
 Franciszek Spinelli – włoski ksiądz, święty
 Giuseppe Spinelli – włoski kardynał
 Jerry Spinelli − amerykański pisarz
 Loris Spinelli – włoski kierowca wyścigowy